Сечань () ― город в Сербии, административный центр общины Сечань Средне-Банатского округа. Население ― 2 107 человек (по данным переписи 2011 года).

Название 
На языках соседних народов город также известен под другими именами: Торонтальсечань (); Зечан или Петерсхейм () и Сечани ().

История 
В городе располагается средневековый некрополь, который начиная с 2011 года исследуют археологи.

В конце XVIII ― начале XIX из Сечани, как и из всего Баната, сербы начали изгонять проживавших здесь в течение нескольких десятков лет турок. После этого большинство населения здесь составляли немцы, которые были выселены после Второй мировой войны, а их место заняли выходцы из Боснии и Герцеговины и других прочих уголков Югославии.

Город за всю свою историю неоднократно менял своё название: с 1717 года он был известен как Сечань, в 1719—1888 — Торонталь, с 1922 года — снова Сечань.

В 1717 году поселение насчитывало 27 домов и административно относилось к Бечкерекскому району Темешварского Баната. В 1727 году здесь осталось только 23 дома. Однако уже в 1773 году город насчитывал 113 домов: предполагается, что в 1750-х годах сюда переселились жители прибрежных районов. В 1779 году город был отнесён к Торонтальскому комитату.

В 1895 году сербы из села Сечье переселились в преимущественно немецкий Банат и основали здесь поселение Самош. На их место пришли немцы из Торонтальского комитата. В 1811 году Сечань насчитывала 905 душ, а 1823 году ― уже 1306. В 1824 году в селе появился собственный священник.

В 1826 году был утвержден план постройки церкви в селе, которая была завершена в 1830 году. В том же году было открыто кладбище, тремя годами спустя ― новая школа.

В 1830-е годы в селе произошло две эпидемии холеры, в результате которых скончались несколько десятков человек. Отмечался высокий уровень преступности, особенно большое количество случаев грабежей и убийств. Революция 1848 года Сечань практически никак не затронула.

В 1870 году в окрестностях Сечани произошло большое наводнение, из-за которого около 300 человек переселились в село Элизенхайм на Военной Крайне.
В 1876 году в Сечани было открыто первое почтовое отделение.

В 1889 году здесь был построен большой деревянный мост через реку Тамиш, который стал важным связующим звеном между верхней и нижней частью комитата Торонтал. В 1889 в селе было открыто отделение Торонтальского банка.

4 мая 1889 года была открыта железная дорога Бечкерек ― Нинцицево; 7 июля 1981 года ― Сечань ― Вршац; 25 ноября 1898 года ― Сечань ― Алибунар.

В 1905 году в здешних краях снова произошёл большой потоп. В 1908 году из села отбыли первые эмигранты в Америку, поселившиеся в Дакоте.

С 1919 года Сечань относилась к Торонтальско-тамишкой жупании. По данным переписи 1921 года, здесь проживало 2343 человек: 66 сербов; 8 словаков; 4 прочих славян; 24 румына; 2090 немцев; 104 венгра; 47 представителей прочих национальностей.

В 1928 году местный банк стал филиалом банка Панчево.

Культура 
Конкурс чтецов Воеводины — Песниче народа мог, проводится здесь ежегодно начиная с апреля 1968 года. В нём принимает участие около 190 человек. Среди них — представители всех народов, населяющих Воеводину, каждый из которых волен выступать с произведением на своём родном языке. На фестивале также проводятся выставки искусства, литературные вечера, встречи с писателями.

Города-побратимы

Примечания

Литература 
 
 Извор Монографија Подунавске области 1812-1927 саставио Др, Владимир Марган бив. Председник Обласног одбора Комесар Обласне Самоуправе, објављено 1927„Напредак Панчево“
 Територија Подунавске Области написао Др. Владимир Марган Председник Обл. Одбора Смедереву 1928.*
 Историјиски преглад Подунавске Области Банатски део написао: Феликс Милекер библиотекар и кустос градске библиотеке и музеја у Вршцу 1928.
 Летописа Период 1812 – 2009. Сечањ у Делиблатској Пешчари Написао М. Марина:(Беч 2009) Саставио од Писаних трагова, Летописа, по предању о селу Сечњу настанак села ко су били Досењеници чиме се бавили мештани.

Населённые пункты Воеводины